Об'єкти NGC
Столова Гора (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1835